Siefart ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Siefart (1881–1958), deutscher Wirtschaftsjurist und Industriemanager

Siehe auch:
 Siefarth
 Siefert